

Literatuur
Oorlog en vrede, een boek van de Russische schrijver Leo Tolstoj

Muziek
War & Peace (Volume 1 The War Disc), een album van rapper Ice Cube
War & Peace (Volume 2 The Peace Disc), een album van rapper Ice Cube

Televisie
War & Peace (televisieserie)., Britse televisieserie uit 2016